Untold Story, Vol. 2 — третій незалежний альбом американського репера The Game, виданий лейблами FastLife та Get Low Recordz 26 липня 2005 р. Реліз посів 61-шу сходинку чарту Billboard 200, 29-тe Top R&B/Hip-Hop Albums і 7-му Independent Albums.

Список пісень 
 «Fuck wit Me» (з участю JT the Bigga Figga)
 «For My Gangstaz»
 «Money Over Bitches» (з участю JT the Bigga Figga)
 «I'm a Mobsta» (з участю Young Menace)
 «Business Never Personal» (з участю Blue Chip)
 «Eat Ya Beats Alive» (з участю JT the Bigga Figga)
 «Troublesome»
 «Just Beginning (Where I'm From)»
 «Born and Raised in Compton (Raised as a G)»
 «We Are the Hustlaz» (з участю Blue Chip та Sean T)
 «Walk thru the Sky»
 «Truth Rap» (з участю JT the Bigga Figga)
 «Drop Ya Thangs» (з участю JT the Bigga Figga)
 «The Game Get Live» (з участю JT the Bigga Figga)

Посилання 

Музичні альбоми 2005
Альбоми Game